Some Kind of Trouble är ett musikalbum med den brittiska artisten James Blunt. Skivan släpptes under 2010.

Låtlista 

 Stay the Night
 Dangerous
 Best Laid Plans
 So Far Gone
 No Tears
 Superstar
 These Are the Words
 Calling Out Your Name
 Heart of Gold
 I'll Be Your Man
 If Time Is All I Have
 Turn Me On
 There She Goes Again

Album av James Blunt
Engelskspråkiga musikalbum
Musikalbum 2010
Album producerade av Greg Kurstin